Albudeca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cucumis melo;
 el nombre común de la planta Citrullus lanatus.

Arabismos